Михаил Светлов (теплоход):

 Речное судно «Михаил Светлов» — круизное судно Ленского пароходства (Якутия).
 Морской круизный теплоход «Михаил Светлов» — судно из кинокомедии «Бриллиантовая рука».